Regió de la Costa d'Or, a l'Àfrica Occidental, fou un territori africà que comprenia aproximadament la costa del que avui dia és Ghana.
 Costa d'Or Anglesa, territori colonial anglès administrat per diverses companyies privades entre 1631 i 1821
 Costa d'Or Brandenburguesa, territoris colonitzats per Brandenburg a la regió de la Costa d'Or, avui sud-oest de Ghana 
 Costa d'Or Prussiana, territoris colonitzats per Prússia a la regió de la Costa d'Or, avui sud-oest de Ghana, continuació del domini brandenburguès 
 Costa d'Or Danesa, territoris colonitzats per Dinamarca-Noruega a la regió de la Costa d'Or, avui sud-est de Ghana 
 Costa d'Or Neerlandesa territoris colonitzats pels Països Baixos a la regió de la Costa d'Or, a la costa de l'actual Ghana 
 Costa d'Or Portuguesa, territoris colonitzats pels Països Baixos a la regió de la Costa d'Or, a la costa de l'actual Ghana 
 Costa d'Or Sueca, territoris colonitzats per Suècia a la regió de la Costa d'Or, a la costa de l'actual Ghana 
 Costa d'Or Britànica, colònia britànica existent el 1821, 1828-1843, subcolònia 1843-1850, 1850-1866, 1886-1901 i colònia de la corona 1901-1957.
 Colònia de Costa d'Or i Lagos, colònia britànica 1874-1886
 Territori de la Costa d'Or, territori administratiu britànic dins dels Territoris Britànics de l'Àfrica Occidental (1821-1828) i dins dels Establiments Britànics de l'Àfrica Occidental (1866-1874) 
 Protectorat dels Territoris del Nord de la Costa d'Or 1897-1957